Гуталс (Goethals) — бельгийская фамилия фламандского происхождения

 Гуталс, Шарль-Огюст-Эрнест (1782—1851) — бельгийский генерал-лейтенант
 Гуталс, Огюст (1812—1888) — военный министр Бельгии
 Гуталс, Раймон (1921—2004) — бельгийский футбольный тренер
 Гуталс, Анджела (род. 1977) — американская актриса